Bratton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bratton Township (Ohio)
 Bratton Township (Pennsylvania)